HNJ est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation américaine de support aux sans abris.

hnj est un code qui peut désigner :
 hmong njua, une langue hmong parlée en Chine, au Laos, en Thaïlande et au Viêt Nam, selon le codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code